Быково — деревня в Новодугинском районе Смоленской области России. Входит в состав Тёсовского сельского поселения. Население — 14 жителей (на 2007 год). 
 
Расположена в северо-восточной части области в 12 км к востоку от села Новодугино, в 18 км восточнее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов, на берегу реки Касня. В 14 км западнее деревни расположена железнодорожная станция Новодугино на линии Вязьма — Ржев.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Новодугинского района